Como ermita del Val, de Nuestra Señora del Val o de la Virgen del Val se conoce a varios templos:
 Ermita de Nuestra Señora del Val, en Alcalá de Henares (Madrid, España).
 Ermita del Val, en Atienza (Guadalajara, España).
 Ermita del Val, en Pedro (Montejo de Tiermes, Segovia, España).
 Ermita del Val, en Valladolid (España); desaparecida.